MV Agusta (, полное наименование — MV AGUSTA Motor S.p.A, иное наименование — Meccanica Verghera Agusta или MV) — итальянский производитель мотоциклов, основанный графом Доменико Агустой в 1945 году в качестве одного из ответвлений авиастроительного концерна Agusta в городе Кашина-Коста близ Милана. Современная штаб-квартира и основные производственные мощности расположены в городе Варезе (итал. Varese), Италия, на берегу одноимённого озера.

Деятельность MV Agusta 
MV Agusta занимается конструированием, усовершенствованием и производством мотоциклов. Конструкторское бюро Castiglioni Research Centre (CRC), созданное в 1993 году, отвечает в MV Agusta за дизайн, конструирование и за индивидуальные заказы в рамках отделения Reparto Veicoli Speciali.

История

1943—1945: От задумок к серийному производству 

В XX веке граф  переселился из Сицилии на север Италии, где в 1910 году построил свой первый самолёт AG.1. Первая мировая война  продемонстрировала перспективы авиации, что подвигло графа в 1919 году в городке Самарате основать авиазавод Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta S.A. (или Agusta). В 1927 году в возрасте 48 лет он умер и оставил дело супруге Джузеппине и сыновьям Доменико, Винченцо, Марио и Коррадо.

После окончания Второй мировой войны численность вооружённых сил Италии по условиям Парижской мирной конференции ограничивалась, вследствие чего все прежние оборонные контракты были расторгнуты, и семье Агуста пришлось в срочном порядке обдумывать вопрос трудоустройства высококвалифицированных специалистов.

Старший из братьев, Доменико, в разгар Второй мировой пришёл к мысли, что лучшим способом диверсификации бизнеса будет создание производства мотоциклов. К августу 1943 года был готов мотор — одноцилиндровый «двухтактник» рабочим объёмом 98 см³ и мощностью 4,5 л.с. с шестерной моторной передачей и двухступенчатой коробкой передач. В  условиях тотального дефицита запчастей приходилось прибегать к услугам чёрного рынка. 19 января 1945 года в местечке Кашина-Коста, неподалёку от аэродрома Мальпенса под Миланом, была зарегистрирована частная компания Meccanica Verghera S.r.l., а осенью того же года представлен первый мотоцикл.

В дилерском центре на улице Via dei Piatti в Милане в конце октября 1945 года пресса увидела предсерийный образец лёгкого мотоцикла со стальной трубчатой рамой без задней подвески, с рычажной вилкой типа «гирдер» и 19-дюймовыми колёсами. На бензобаке были нанесены крупные литеры M и V, а на переднем крыле — табличка «Vespa 98 cc».

От названия Vespa (итал. — оса) пришлось отказаться: к тому времени оно оказалось занято другим мотопроизводителем. Поэтому в 1946 году мотоцикл встал на конвейер уже как MV 98 и сразу в двух исполнениях: Economica (вариант, представленный годом ранее) и Turismo (его отличало наличие трёхступенчатой коробки передач и маятниковой подвески заднего колеса). Всего за первый год из ворот завода вышло около 50 машин.

1945—1980: Руководство семьи Агуста 

В послевоенной Италии стал возрождаться мотоспорт, поэтому заводская гоночная программа в MV Agusta появилась почти сразу после начала производства дебютного MV 98. Точно не известно, когда именно гонщики MV Agusta впервые вышли на старт, но первая задокументированная победа принадлежит Виченцо Нинчони, выигравшему полулюбительское шоссейное соревнование в Специи 6 октября 1946 года. Неделей позже на гонке в Валенце он занял третье место, а золото досталось его напарнику по команде Марио Корналеа. 3 ноября в Монце заводским гонщикам Нинчони, Корналеа и Марио Палеари удалось впервые занять весь подиум.

В конце 1946 года на фабрике в Кашина-Косте собрали «спешиал» Sport, который от «стандарта» отличался прежде всего наличием телескопической вилки и свечной задней подвески. Рама осталась простой трубчатой (замкнутого типа), была укорочена на 5 см, что «заострило» управляемость. Ради более «спортивной» эргономики прямой руль  заузили, а подножки перенесли назад. Двухтактный двигатель подвергся форсированию путём изменения продувочных окон, поднятия степени сжатия и установки горизонтального карбюратора с диффузором диаметром 20 мм. Коробка передач получила три ступени вместо двух. В результате отдача выросла до 5 л.с. при 5400 об/мин, а максимальная скорость — до 95 км/ч.

Вскоре почти все эти наработки переняла серийная MV 98. К тому моменту кубатура 98 см³ с точки зрения спорта потеряла актуальность. Послевоенная гоночная анархия постепенно уступала место официальным мероприятиям с классическим гран-прийным форматом разделения по классам: 125, 250 и 500 см³.

Представленная на миланском мотосалоне 1947 года линейка новых мотоциклов должна была не только помочь компании подстроиться под изменившиеся технические требования гоночного мира, но и продемонстрировать намерения переманить клиентов у прежних лидеров рынка (в первую очередь, Moto Guzzi, Gilera и Sertum). Вместе с тремя модификациями модели 98 — Normale (с рычажной вилкой), Lusso (с телескопической) и Sport (гоночная) — на стенде «Агусты» стояли также 125-кубовая двухтактная «двойка» и 250-кубовый четырёхтактный «сингл».

Конструкция 250 Turismo была типична для своего времени. Например, при степени сжатия 6,0:1 одноцилиндровый двигатель выдавал 11 л.с. при 4700 об/мин, что позволяло развить 110 км/ч. Из-за слабых характеристик мотоцикл продержался на конвейере три года, а после выпуска 100 единиц, был снят с производства.

«Стодвадцатипятка» же, если не считать двух цилиндров и четырёхступенчатой «механики», представляла собой почти копию MV 98. Её хорошо встретила пресса, но после гастрольного тура по разным шоу и выставкам «двустволка» до серийного производства не дошла, так как оказалась дорогой. Вместо неё весной 1948 года потребителей ждал более доступный 125 Turismo с одноцилиндровым 4,8-сильным мотором объёмом 123,5 см³ (53×56 мм) и рычажной вилкой типа «гирдер», который являлся развитием модели 98.

Одновременно с «гражданской» Turismo была представлена гоночная версия Sport для участия в национальном первенстве и чемпионате мира. Для неё «двухтактник» форсировали до 9 л.с., раму изготовили из тонких труб (масса уменьшилась с 75 до 55 кг), заднюю свечную подвеску дополнили парой фрикционов, а оба колеса заменили на 21-дюймовые (так того требовал технический регламент гонок).

В 1948 году на Гран-при Наций в Фаэнце никто из соперников не смог составить конкуренцию в 125-кубовом классе Франко Бертони и его «Агусте». Следующим летом «осьмушку» MV Agusta обошли четырёхтактные  из Милана и  из Болоньи. Граф  в конце 1949 года переманил из расквартированной в Аркоре Gilera , создателя гоночной четырёхцилиндровой «пятисотки», и главного механика гоночной команды . Эта пара воспроизвела для нового работодателя 500-кубовую «четвёрку», а также разработала 125-кубовый гоночный мотоцикл с одноцилиндровым мотором с двумя верхними распредвалами. Именно эта «осьмушка» принесла марке первый большой успех: британец Сесил Сэндфорд в 1952 году выиграл Tourist Trophy и стал чемпионом мира в классе 125 см³. Тогда же Лесли Грэм занял второе место в классе 500 см³.

В 1952 году на авиапредприятии Agusta началась лицензионная сборка американских вертолётов Bell, а вместе с ней были заключены соглашения о поставке военной техники флоту Италии, шаху Ирана и милитаристским режимам отдельных стран. Скромное производство экзотических мотоциклов отошло на второй план, а гонки превратились для графа в хобби.

Серийная производственная программа MV Agusta к тому времени состояла из мотоциклов и скутеров исключительно с двухтактными моторами, рабочим объёмом от 98 до 150 см³, а конкуренты предлагали более компактные модели. Поэтому Ремор получил задание спроектировать дорожную четырёхтактную модель.

Новинка была показана в конце 1952 года в двух вариантах:  и . Обе версии имели одноцилиндровый, слегка длинноходный (59,5×62 мм) 175-кубовый двигатель мощностью 8 л.с. при 5200 об/мин, сблокированный с четырёхступенчатой коробкой передач. Цилиндр из лёгкого сплава был наклонён вперёд на 10º. Привод клапанов — через коромысла от одного верхнего распредвала, приводимого цепью. Клапаны закрывались шпилечными пружинами. Дуплексная рама — разомкнутого типа, замыкалась через картер силового агрегата; основная часть рамы — трубчатая, со штампованными элементами в задней части. Впереди стояла телескопическая вилка без гидроамортизации, сзади — маятниковая подвеска с двумя гидроамортизаторами. Версия CST комплектовалась раздельными сёдлами и 17-дюймовыми колёсами, вариант CSTL (Turismo Lusso) — сдвоенным седлом-подушкой и 19-дюймовыми колёсами. Мотоцикл весил 103 кг (в версии CST) и разгонялся до скорости 100 км/ч.

Не прошло и года, как это семейство дополнила спортивная модель — MV Agusta 175 CS. Поставив карбюратор с диаметром диффузора, увеличенным с 18 до 22 мм, и подняв степень сжатия, конструкторы сняли с мотора уже 11 л.с. при 6700 об/мин. Такой мотоцикл разгонялся до 115 км/ч. Его интересной особенностью стал бензобак с дискообразными выступами в передней части — за его форму модель получила прозвище Disco Volante (итал. — летающая тарелка). Вскоре появилась ещё более форсированная модификация — 175 CSS, с двигателем мощностью 15 л.с., бензобаком типа Disco Volante и передней длиннорычажной вилкой системы Earles с гидроамортизаторами.

 

На основе этих спортивных мотоциклов компания разработала серийный гоночный вариант — MV Agusta 175 CSS-5V. На этой машине стоял двигатель мощностью 16 л.с. (заказной набор с двухвальной головкой цилиндра поднимал мощность ещё выше). Мотор, сблокированный с пятиступенчатой коробкой передач, был установлен в дуплексную трубчатую замкнутую раму, изготовленную по образцу машин заводской гоночной команды. За свою хищную внешность аппарат получил прозвище Squalo (итал. — акула). С 1954 по 1957 годы было сделано около 200 таких мотоциклов. Модель навсегда вошла в историю спорта тем, что на такой машине одержал свою первую победу юный Майк Хейлвуд, будущий девятикратный чемпион мира.

175-кубовый верхневальный мотор прославился не только в шоссейно-кольцевых гонках. С 1955 по 1958 годы компания небольшими партиями выпускала также мотоциклы для внедорожных состязаний — мотокросса и многодневки. Но самым неожиданным вариантом был, пожалуй, изготавливавшийся в те же годы трёхколёсный Motocarro грузоподъёмностью 300 кг.

Но у 175-кубового семейства был немалый недостаток — фактически обратная сторона его достоинств. Ведь машина была спроектирована конструктором, лучшую часть своей жизни отдавшим проектированию гоночных аппаратов. И наверняка  непроизвольно придерживался правила, которое годы спустя блистательно сформулировал Колин Чепмен, основатель компании Lotus: «Лучшая гоночная машина — та, которая побеждает и разваливается сразу после финиша». Четырёхтактные 175-кубовые моторы MV Agusta отличались прекрасной по тем временам динамикой, но не долговечностью. Им даже дали прозвище «Хрупкие бриллианты». К тому же верхний распредвал осложнял процедуру чистки от нагара, которая при тогдашнем качестве масел и топлива требовалась несколько раз за сезон. Поэтому для нового 125-кубового мотоцикла, который должен был прийти на смену двухтактным моделям, была разработана упрощённая версия четырёхтактного мотора — с нижним распредвалом и штанговым приводом верхних клапанов. Машина дебютировала в 1954 году в двух модификациях: 6,5-сильный Turismo Rapido и 7,5-сильный Rapido Sport. Ходовая часть была аналогична 175-кубовым моделям (хотя на первых экземплярах применялась полностью трубчатая рама, вскоре её сменила такая же смешанная конструкция, как на 175 CST), но на Rapido Sport появилось кардинальное улучшение: передняя телескопическая вилка с гидроамортизацией.

Теперь итальянские инженеры были готовы сделать следующий шаг: подняться в большие кубатуры, то есть вернуться к 250 см³. Осенью 1956 года компания представила новую модель — . Её название как бы намекало: игрушки кончились, пора отправляться в дальний путь — хоть через всю Европу (имя было выбрано голосованием среди дилеров марки). Технически машина стала развитием 125-кубовой модели: одноцилиндровый четырёхтактный двигатель со штанговым приводом верхних клапанов, сблокированная с ним четырёхступенчатая коробка передач, дуплексная рама, замкнутая через картер силового агрегата. Конечно, всё было сделано гораздо солиднее, так что сухая масса мотоцикла возросла со 102 до 160 кг; 14-сильный двигатель с трудом разгонял эту тушку до скорости 115 км/ч. Да и внешне машина оставалась клоном младших моделей, ничем не выдавая свой высокий статус. Видимо, по этим причинам спрос оказался вялым до неприличия. Компания попыталась спасти модель, выпустив в 1959 году 16-сильный 300-кубовый вариант, предложив его также в армейском и полицейском исполнениях. Силовые структуры закупили небольшое количество этих машин, но до крупных контрактов дело не дошло. В итоге за шесть лет было сделано всего около тысячи MV Agusta Raid всех вариантов.

Стремясь окончательно избавить марку от сомнительной славы «хрупких бриллиантов», инженеры компании к сезону 1959 года полностью реконструировали систему смазки: поставили производительный масляный насос, центробежный масляный фильтр, увеличили объём поддона. В рекламе новой 125-кубовой модели MV Agusta 125 TRE маркетологи делали упор на её живучести, заверяя, что мотоцикл без проблем пробежит 100000 км, за что машина получила прозвище Centomila (итал. — сто тысяч).

В 1958 году в Италии приняли новый дорожный кодекс (), запрещавший появление на автострадах мотоциклов с моторами рабочим объёмом 125 см³ и ниже. Поэтому компания выпустила 150-кубовый вариант MV Agusta 150 RS (Rapido Sport). Его 10-сильный двигатель, разгонявший машину до 110 км/ч, позволял держаться в потоке (у самого популярного автомобиля тех времён — Fiat 500 — максимальная скорость была ниже). Этот же мотор, но в дефорсированном до 7 л.с. варианте, применялся и на новом грузовичке — трёхколёсном мотороллере Centauro. Между прочим, эта машинка грузоподъёмностью 350 кг уже имела кабину.

Удешевлённую версию 175-кубового мотора, со штанговым приводом верхних клапанов от нижнего распредвала, компания выпустила в 1957 году. А в 1959 году, расточив этот двигатель до 232 см³, конструкторы создали новый мотоцикл — Tevere (итал. — Тибр). Увы, 11-сильный Tevere динамикой не превосходил более доступную MV Agusta , поэтому уже через пару лет из-за малого спроса модель пришлось снять с производства. А вот сам 232-кубовый мотор, снабжённый принудительным охлаждением, выпускался до 1968 года — для комплектации грузового мотороллера Trasporto Tevere.

Если игра на повышение не задалась, почему бы не сыграть на понижение? В 1960 году дебютировало семейство сверхлёгких (базовая версия весила всего 83 кг) мотоциклов Checca, пришедшее на смену модели  Ottantatrè. Технически они были подобны 125-кубовым машинам Centomila, но всё было сделано миниатюрнее. Базовая версия GT оснащалась 83-кубовым мотором мощностью 4 л.с., модификация GTE — 99-кубовым двигателем мощностью 5,15 л.с., а версия Sport — 99-кубовым 6,5-сильным мотором. В 1962 году семейство дополнила версия GTL со 125-кубовым мотором мощностью 5,5 л.с. Хотя серия Checca продержалась в производстве до 1969 года, продажи не были слишком уж впечатляющими. Возможно, помешало название, слишком двусмысленное на местном жаргоне?

Дорожный кодекс 1958 года ввёл понятие ciclomotore: двух- или трёхколёсная машина с мотором рабочим объёмом не более 50 см³, развивающая скорость не более 40 км/ч. Ранее в этой категории царили мопеды. Но поскольку требование об обязательном наличии педалей было снято, а взрослая публика проявляла всё меньше интереса к мототехнике, то итальянская мотопромышленность увидела свой шанс: завоевать сердца мальчишек, предоставив им спортивные мотоциклы в миниатюре. Не отставала и MV Agusta: в 1962 году она вывела на рынок семейство Liberty. Фактически это был тот же Checca, но ещё более облегчённый и упрощённый (подвески без гидравлики, трёхступенчатая коробка передач и т.п.), с 47,7-кубовым двигателем мощностью 1,5 л.с. при 4500 об/мин. Показательно, что продажи версии Liberty Sport значительно превосходили сбыт базового Liberty Turismo.

В начале 1960-х годов MV Agusta решила вернуться во внедорожный спорт (в конце сороковых — первой половине пятидесятых гонщики на «Агустах» преуспели в гонках эндуро, в том числе в знаменитой гонке ). Мотоциклы для многодневных соревнований были созданы по заказу команды Fiamme Oro и наречены именем : 125-кубовый двигатель, форсированный до 12,5 л.с., сблокирован с пятиступенчатой коробкой передач. Традиционная для лёгких MV Agusta рама была усилена нижним подрамником, став замкнутой. Дополняли картину 19-дюймовые колёса с внедорожными шинами. Машина оказалась удачной, так что было сделано ещё несколько десятков таких аппаратов для продажи спортсменам-любителям. Достались «плюшки» и обычным покупателям: пятиступенчатая коробка передач стала стандартной для 125-кубовых и 150-кубовых дорожных мотоциклов с 1966 года, модельную гамму дополнила версия Scrambler.

На Миланском мотосалоне EICMA 1965 года главной ударной силой итальянской марки, оттянувшей на себя всё внимание публики, стало появление  с рядной «четвёркой» объёмом 590 см³ (о ней — отдельный рассказ). Причём настолько массивной, что премьерный показ полностью новой двухцилиндровой серии оказался почти незамеченным. Во многом из-за того, что внешне он почти ничем не выделялся на фоне своих младших собратьев.

Параллельная «двойка» модели 250 B (Bicilindrica), возможно, и напоминала мертворождённый, изготовленный в количестве трёх (по другим данным, пяти) штук прототип Arno 166 GT образца 1963 года с верхневальным мотором (46,5×49 мм), но имела совершенно иную конструкцию: 247 «кубов» (53×56 мм), батарейная система зажигания, два карбюратора и пятискоростная коробка передач. Её 19 сил хватало, чтобы развить максимальные 135 км/ч. Но цена оказалась слишком высокой, а характеристики — не самыми впечатляющими, отчего к концу 1970 года общее количество выпущенных трёх версий едва достигло 1452 единиц, а модель уступила своё место на конвейере другому поколению — куда более успешной  с расточенным до 349 см³ «двухцилиндровиком».

Мотоциклы MV Agusta становились совершеннее, получили современное по тем временам электрооборудование, модифицированные подвески. Не менялась лишь внешность! Между тем 1960-е годы стали временем коренного перелома в мотоциклетном дизайне, и другие итальянские компании задавали новые стандарты красоты всему миру. А лёгкие мотоциклы MV Agusta оставались такими же, как в 1950-е годы... Лишь в 1970 году дизайнеры компании решились на кардинальную перемену облика, постаравшись к тому же придать ему оригинальность. Увы, покупатели новшество не оценили, и в 1971 году мотоциклы вновь пережили пластическую операцию. Они стали похожи на лёгкие гоночные машины той поры: вытянутые бензобаки, передняя вилка без кожухов, низкие рули, сёдла с «горбиком» в задней части.

Новая MV Agusta  вышла на рынок в 1974 году. Вот теперь по дизайну аппарат был впереди планеты всей! Только-только входившие в моду спрямлённые линии отражали тенденцию, годом ранее заданную прототипом MV Agusta . Даже оребрение и картер двигателя были «оквадрачены». Часть машин комплектовалась обтекателем типа Гран-при. Среди технических новшеств — замкнутая полностью трубчатая дуплексная рама, передний дисковый тормоз и электронная система зажигания.

Увы, на этом развитие одно- и двухцилиндровых мотоциклов закончилось. Наследники  не проявляли большого интереса к мотоциклетной части бизнеса, и она тихо скончалась. В 1977 году MV Agusta  стала последним мотоциклом, выпущенным на старом заводе компании.

1967—1974: Первые в мире серийные «четвёрки» 

Рядные «четвёрки» всегда были отличительной чертой MV Agusta. Впервые подобный тип двигателя конструкции  был использован в сезоне Гран-при 1950 года. А когда в середине 1960-х вырос спрос на мотоциклы больших кубатур, возник соблазн приспособить его для дорожного мотоцикла (первый прототип MV Agusta 500 Grand Turismo R19 построила еще в 1951 году). Говорят, граф Агуста дал задание сделать дорожный аппарат таким, чтобы его невозможно было переделать в гоночный, исключив нежелательную для заводской команды конкуренцию. Поэтому , дебютировавшая на миланском мотосалоне в 1965 году, отличалась нарочито массивными деталями 592-кубового двигателя, карданным приводом на заднее колесо и весила 221 кг. Она стала первым в мире серийным мотоциклом с поперечной «четвёркой».

За ней последовали модели с моторами рабочим объемом 743, 790, 837 и 862 см³, включая легендарные  и . Даже когда в 1977 году компания свернула мотоциклетное производство, она дала разрешение Артуро Магни самостоятельно делать и продавать мотоциклы под маркой MV Agusta. Наиболее совершенная модель, Grand Prix 1100 1978 года, развивала 119 л.с., весила всего 202 кг и разгонялась с места до 100 км/ч за 3,9 с.

История модели  началась с того, что американским дилерам марки Крису Гарвиллу и Джиму Котерману пришла мысль о потенциальных перспективах флагманской «семьсот-пятидесятки» MV Agusta. При условии внесения ряда изменений, причём как во внешний вид, так и в конструкцию. Поэтому осенью 1974 года они отправились в итальянский городок Кашина-Коста, дабы обсудить свою идею с графом . А чтобы тот внял их словам, они поведали о готовности реализовать сотни подобных машин.

То, что в итоге получилось, сами творцы меж собой окрестили Luxury Café Racer (англ. — люксовый кафе-рейсер). Облик новоявленной «Америки» формировали 19-литровый бак, короткое «гоночное» крыло, одиночное седло из алькантары и четыре мегафона глушителей (покупатель мог выбирать между хромированными и зачернёнными). Двигатель увеличенного до 789,3 куб. см объёма питался батареей из четырёх карбюраторов Dell’Orto с диффузорами диаметром 26 мм (уменьшенный, по сравнению с оригинальным 750 S, размер объяснялся желанием сделать мотоцикл менее чувствительным к неровностям). Тем не менее рядная «четвёрка» со степенью сжатия 9,5:1 выдавала внушительные для своего времени 75 л.с., что позволяло разогнать 750 S America до 210 км/ч.

Однако надежды дилеров, увы, не оправдались: желающих купить итальянского жеребца за 6500 долларов нашлось немного (для сравнения Honda CB750 стоила 2190 долларов), отчего всё производство ограничилось 540 экземплярами.

1973—1977: Революционные «триста пятьдесят» 

Когда автомобильные дизайнеры принимаются за мотоциклы, их творения не имеют успеха. MV Agusta  может служить подтверждением этого тезиса — и его же опровержением.

Да, эта машина выпускалась всего два года, и было сделано меньше 2000 аппаратов. Но эта прискорбная скромность вызвана скорее тем, что компания MV Agusta после смерти графа Доменико Агуста — фанатичного энтузиаста мотогонок — утратила интерес к мотоциклам вообще и в 1977 году полностью переключилась на свой основной бизнес — производство вертолетов. Зато дизайн MV Agusta 350 S стал определяющим в двухколесном мире на следующие 15 лет!

Мотоцикл — сущность круглая, ведь его облик определяют прежде всего колёса, которые квадратными не сделаешь. И дизайнеры старались скруглять всё: бензобаки, фары, моторы... И вдруг в 1973 году MV Agusta на своем стенде в Милане выставляет прототип 350 Ipotesi, созданный в ателье ItalDesign знаменитого уже тогда Джорджетто Джуджаро. Он придал оквадраченные формы даже картеру и цилиндрам двигателя! А также бензобаку, седлу, облицовкам... Довершали футуристичную картину литые колёса и дисковые тормоза «по кругу» — новшество для той поры. Фурор!

Через два года под обозначением 350 S машина пошла в серию. Производитель сохранил даже спрямленные формы внешних деталей силового агрегата (при том, что оставил внутреннюю начинку от старой модели). А тему «плоское катать» подхватили создатели мотоциклов во всем мире.

1946—1977: Эксперименты и неформатная техника 

Компания MV Agusta не была бы собой, если бы ограничилась исключительно мотоциклами. Так в 1949 году производственную программу MV Agusta украсили скутеры. А в 1955 году — ещё и мопеды, которые компания выпускала до 1969 года. В 1975 году под этой маркой появился и минибайк. Внешне он имитировал прославленные гоночные аппараты — вплоть до четырех глушителей. Но под обтекателем типа Grand Prix скрывался 50-кубовый моторчик мощностью всего 1,5 л.с.

Речь не про выставленный в Museo Agusta двухместный автомобильчик  Vetturetta 350 (итал. — микроавтомобиль): тот создавался в 1953 году  исключительно в целях демонстрации потенциала молодой фирмы. Речь про грузовые машины.

Первый утилитарный трёхколёсник спроектировали едва ли не одновременно вместе с MV 98. В целях унификации его оснастили тем же 98-кубовым одноцилиндровым «двухтактником», что и основную модель. Деревянная грузовая платформа располагалась перед водителем, а тот управлял трициклом при помощи автомобильного руля. В 1948 году несколько машин были оснащены двухтактным одноцилиндровым мотором объёмом 125 см³ с 3-скоросной коробкой передач.

Второй вариант грузовичка, представленного в 1954 году, имел уже более привычные очертания: металлическая платформа располагалась позади водителя, руль стал мотоциклетным, а в качестве силового агрегата использовался более тяговитый четырёхтактный мотор, переделанный под карданный привод из 172,3-кубового верхневального «сингла» от модели .

Ему на смену в 1958 году пришёл трёхколёсный мотороллер Centauro, который приводился в движение дефорсированным до 7 л.с. «четырёхтактником» от 150-кубовой версии модели Centomila (её переделали под карданный привод и ради лучшего охлаждения снабдили увеличенным маслонасосом и вентилятором) и уже имел кабину. Как и, к слову, его большой брат — модель Trasporto Tevere с увеличенной с 350 до 700 кг грузоподъёмностью: внутри стоял 9-сильный одноцилиндровый двигатель объёмом 232 см³ с принудительным охлаждением.

Впрочем, самый настоящий автомобиль появился в гамме MV Agusta в 1956 году. Модель 1100/D2 оснащалась двухцилиндровым 1097-кубовым дизелем мощностью 27 л.с., работающимв паре с четырёхступенчатой «механикой», и была готова перевезти тонну груза. Малотоннажник предлагался в виде бортового грузовичка, фургона и шасси без кузова. Позже появилась модификация 1101/D2L с полезной нагрузкой 1200 кг.

Из экспериментальных машин стоит упомянуть одноместную самоходку на воздушной подушке с двухтактным твином объёмом 300 см³ (1959 год), компактный трактор (1962 год) и созданный по заказу Министерства обороны Италии сочленённый гусеничный вездеход (1969).

1991—2004: Возрождение марки. Эпоха Cagiva 
Марка MV Agusta могла бы сгинуть насовсем, если бы не семейство Кастильони.

В 1960 году Джованни Кастильони основал компанию по выпуску металлической фурнитуры: кнопок и заклёпок для джинсов, замочков и петель для чемоданов и всего прочего. Бизнес процветал, и вскоре в дело вошли два его сына — Джанфранко и Клаудио. Но настоящей страстью для парней были мотоциклы. Что совсем не удивительно: в том же Варезе располагался завод компании Aermacchi (который в 1960-е стал европейским филиалом концерна Harley-Davidson), а в близлежащем Галларате создавал свои легендарные гоночные аппараты граф Агуста.

MV Agusta была мечтой братьев Кастильони, и в конце 1976 года, когда эта компания объявила об уходе из мотогонок, они попытались выкупить её гоночную команду. Но Коррадо Агуста не захотел отдавать марку богатым выскочкам и предпочел, чтобы она упокоилась с миром. Тогда Кастильони купили мотоцикл Suzuki RG500, раскрасили его в традиционные для MV Agusta цвета — красный и серебряный — и предоставили его в сезоне 1978 года гонщикам Джанфранко Бонера и Марко Лучинелли. В том же году они купили у Harley-Davidson старый завод Aermacchi в Варезе, переименовав его в Cagiva (CAstiglioni+GIovanni+VArese). Производственная программа, состоящая из двухтактных мотоциклов устаревшей конструкции, мало интересовала братьев: их привлекло гоночное отделение, принесшее Harley-Davidson четыре титула чемпиона мира. Его конструктор, Эцио Масчерони, возглавил новый амбициозный проект — Cagiva 500GP.

Кастильони вскоре превратили свое предприятие в крупнейшего итальянского производителя мотоциклов, выпуская по 40 000 машин ежегодно. Под руководством голландского кудесника Яна Виттевена были созданы внедорожные мотоциклы, на которых Пека Вехконен и Дэйв Стрийбос выиграли  в классе 125 см³ в 1985 и 1986 годах. Наконец, после 12 лет усилий, миллиардов затраченных лир и миллионов часов человеческого труда, принесла первый плод программа Cagiva 500GP: 12 июля 1992 года Эдди Лоусон выиграл Гран-при Венгрии. Впоследствии еще несколько побед принес в командную копилку , занявший третье место по итогам сезона в 1994 году.

К сожалению, в конце того года братьям Кастильони, пострадавшим от биржевого краха, пришлось свернуть программу участия в MotoGP. Но к тому времени другая марка принесла им уже четыре титула чемпиона мира WSBK — Ducati.

В начале 80-х годов судьба производителя L-твинов из Болоньи казалась незавидной: компания выпускала меньше 3000 мотоциклов в год, не давала прибыли, и её тогдашний владелец, государственное предприятие VM Group, хотел было развернуть на её заводе производство дизельных двигателей. Но в 1985 году, буквально за несколько дней до гибели марки, её выкупили Кастильони. И всего за несколько лет им удалось полностью изменить и судьбу компании, и её имидж.

Понимая, что Ducati нужен новый двигатель, братья поручили его разработку молодому инженеру Массимо Борди. Тот сохранил традиционный формат — V-твин с углом развала 90º и десмодромным приводом клапанов, — но в своем Desmoquattro впервые для марки использовал жидкостное охлаждение, впрыск топлива и четырёхклапанные головки цилиндров. На прототипе  Марко Лучинелли выиграл первую же его гонку, в Дайтоне в марте 1987 года, а через год он победил в первой гонке дебютного чемпионата WSBK. Первый из 14 титулов чемпиона мира WSBK принес марке  в 1990 году. Но, как это ни парадоксально, ещё больше порадовал Клаудио Кастильони следующий год, когда чемпионом мира стал  на Ducati частной команды Team Ferracci.

Постепенно Клаудио выдвинулся на первое место в управлении мотоциклетными компаниями: к Cagiva и Ducati он прибавил Moto Morini в 1987 году и Husqvarna в 1989-м. В том же 1989 году Cagiva приобрела у английского концерна ВМС права на производство автомобиля Mini Moke: его выпускали в Португалии с 1990 по 1993 годы.

Начало 1990-х годов ознаменовано двумя победами Эди Ориоли на Cagiva Elefant в ралли-рейде «Париж — Дакар» (в 1990 и 1994 годах) и появлением двух знаковых мотоциклов Ducati: Monster конструкции  и спроектированный  спортбайк 916. Увы, биржевой кризис 1990-х заставил Кастильони продать Ducati в 1997 году американской финансовой группе TPG. Тамбурини не ушел к американцам, а занялся проектированием 750-кубовой Cagiva F750 — мотоцикла с четырехцилиндровым двигателем конструкции Рикардо Росы, инженера Ferrari.

Когда в ноябре 1997 года эта машина под названием F4 предстала перед посетителями мотосалона EICMA в Милане, всех ждал сюрприз: на её бензобаке красовался логотип MV Agusta! Кастильони выкупил права на марку у семьи Агуста еще в 1991 году и теперь заявил её как Ferrari среди мотоциклов.

История создания сотрудничества с Ferrari вообще крайне любопытна. В 1990 году Пьеро Феррари, сын Энцо, сконструировал для Cagiva карбоновое шасси для 500-кубового гран-прийного прототипа. Позже проект гоночного мотоцикла для «королевского» класса MotoGP передали тому самому Риккардо Росе, который, изменив конструкцию маятника и ряд деталей, смог довести дело до побед: в 1992 году Эдди Лоусон выиграл Гран-при Венгрии на «Хунгароринге». Так что совсем не удивительно, что создание двигателя для будущего гражданского спортбайка доверили именно Риккардо Росе.

Путь от сформулированной Кастильони идеи до серийного  занял ровно восемь лет. Мотоцикл оснащался рядной «четвёркой» объёмом 749 см³ с радиально расположенными клапанами, которая выдавала 126 л.с. при 12500 об/мин и 72 Н·м при 10500 об/мин. Максимальная скорость — до 275 км/ч. А главное — его дизайн не оставлял равнодушным никого. Более того, многие не без оснований приравнивали его к высокому искусству.

В Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке с 26 июня по 20 сентября 1998 года проходила выставка . Список экспонатов включал 95 наиболее выдающихся мотоциклов всех эпох. Причём четыре из них — марки MV Agusta. Пятидесятые и шестидесятые годы XX столетия представляли два гран-прийных 500-кубовых прототипа MV Agusta сезонов 1956 и 1968 годов, первую половину семидесятых —  (743 см³) 1973 года, а конец девяностых —  1998 года. Популярность выставки оказалась столь высока, что музей демонстрировал её потом ещё дважды: в филиалах в Бильбао и Лас-Вегасе.

С минимальными изменениями  продержался на конвейере вплоть до 2004 года, когда его там сменил F4 1000. При этом наряду со стандартными версиями 750-кубового спортбайка (S, S 1+1, S EVO2 и S EVO3) выпускались также специальные: Senna в 2002 году (посвящена легендарному бразильскому гонщику Айртону Сенне и отличается серьёзно переработанным двигателем увеличенной до 140 л.с. отдачей) и SPR/SR в 2003-м (другие головка блока цилиндров, впуск и выпуск подняли мощность до 146 л.с.). Тираж каждого из таких «спешиалов» был ограничен 300 единицами.

2004—2016: Время перемен: то вверх, то вниз 

MV Agusta стала главным брендом концерна Cagiva, но, к сожалению, недостаток наличности заставил Клаудио Кастильони в декабре 2004 года продать контрольный пакет акций малайзийскому автопроизводителю Proton за 70 миллионов евро, а тот всего через год переуступил компанию итальянскому финансовому холдингу GEVI S.p.A. всего за 1 евро.

Тем временем Кастильони взялся за другой проект: добился у американского финансиста Оливера Кёрми, которому тогда принадлежали права на марку Norton, согласия на производство в Италии нового поколения мотоциклов Norton, конструкции Тамбурини. Увы, руководство GEVI не одобрило сделку. Вместо этого, в стремлении выжать прибыль «здесь и сейчас», оно в июле 2007 года продало Husqvarna — самое прибыльное отделение концерна — BMW. Клаудио был весьма удручён всеми этими решениями, тем более что производство еле теплилось, и грустный финал был, казалось, не за горами.

Но уже в который раз Кастильони вытащил кролика из шляпы: в июле 2008 года концерн Harley-Davidson объявил, что он покупает за 109 миллионов долларов США (примерно 70 миллионов евро) ту же компанию, которую продал ровно 30 лет назад! Клаудио Кастильони остался её президентом, и американские инвестиции (приблизительно 40 миллионов евро) позволили расплатиться по долгам, модернизировать выпускаемые модели и спроектировать совершенно новый F3, с рядной «тройкой» конструкции Эцио Масчерони — да-да, того самого инженера, кто разрабатывал гоночный Cagiva 500GP. Но медовый месяц длился чуть больше года. В мировой экономике наступила рецессия, и Harley-Davidson, удручённый резким падением продаж на американском рынке, в октябре 2009 года объявил, что выставляет MV Agusta на продажу.

И вот тут Клаудио вновь повезло. Да как! 6 августа 2010 года MV Agusta, финансово здоровая и серьёзно омолодившаяся, вернулась в руки итальянцев: её за 1 евро вновь выкупила семья Кастильони.

На счастье, финансовых инъекций Proton и Harley-Davidson оказалось достаточно ещё и для того, чтобы осенью 2009 года представить на  очередное поколение экстремального спортбайка F4 с новым двигателем Corsa Corta объёмом 998 см³ и мощностью 201 л.с. — первым новым четырёхцилиндровым мотором MV Agusta после дебюта «литровой» модификации в 2005 году. Тогда же обновилась и линейка «раздетых» , получившая индексы 990 R (998 см³, 139 л.с.) и 1090 R (1078 см³, 142 л.с.). Как итог — за первые три месяца 2010 года продажи увеличились на 50%, а к концу года общее число реализованных мотоциклов достигло 3650 единиц.

Однако 17 августа 2011 года после продолжительной болезни в возрасте 64 лет умирает владелец и президент MV Agusta S.p.A. Клаудио Кастильони, за несколько месяцев до этого успев презентовать на миланской выставке прототип трёхцилиндрового семейства F3. Вместо него во главе компании встаёт Джованни Кастильони, сын Клаудио, а вице-президентом становится вернувшийся в мотопромышленность Массимо Борди.

«F3 — наше будущее», — слова Джованни Кастильони, сказанные им на презентации F3, фактически раскрывали стратегию развития MV Agusta после 2010 года. В 2012 году на заводе в Варезе начинается производство «суперспорта»  и его нейкед-версии . Год спустя им компанию составляют 798-кубовые спортбайк  и гипермотард . Ещё через год гамма трёхцилиндровых моделей расширяется за счёт родстеров  и , а также туреров  и .

Дела вроде бы пошли в гору, о чём свидетельствовала статистика продаж: в 2011 году MV Agusta отгрузила дилерам 3687 мотоциклов (+1% по сравнению с предыдущим годом), в 2012-м — 6557 (+70%), в 2013-м — 7488 (+14%), в 2014-м — 9200 (+23%). Но, как ни парадоксально это звучит, взрывной рост привёл к тотальному дефициту финансов — чем больше увеличивался тираж, тем больше требовалось дензнаков для его производства, — и компания стала проваливаться в долговую яму. Всё это накладывалось на традиционные проблемы фирмы с дилерской сетью, послепродажным обслуживанием и поставками запчастей. Поэтому партнёрское соглашение с Mercedes-AMG, о котором официально объявили 31 октября 2014 года, для всех выглядело спасением.

Доподлинно неизвестно, подтолкнуло ли Mercedes-AMG к данному решению желание перещеголять Volkswagen Group (тот руками дочерней Audi незадолго до этого купил Ducati) или что-то ещё, но немецкая компания приобретала 25% в MV Agusta Motor S.p.A. (по неподтверждённым данным, пакет акций обошёлся в сумму 30 миллионов евро вливаний в компанию) и вместе с этим обязалась оказывать содействие в сфере продаж и маркетинга. Этого известия оказалось достаточно, чтобы кредиторы поверили в MV Agusta, и в феврале 2015 года миланский банк Banca Popolare di Milano (BPM) под гарантии итальянского экспортно-кредитного агентства SACE выделил 15 миллионов евро для реализации нового бизнес-плана. Кроме того, поставщики комплектующих согласились без предоплаты отгрузить MV Agusta запчасти на общую сумму 25 миллионов евро.

В самом же концерне Mercedes-AMG, похоже, не очень хорошо понимали, как функционирует мотобизнес, тем более итальянский. Инвестировать в MV Agusta больше, чем уже потратили на покупку 25-процентной доли в ней, немцы явно не спешили. Так что уже в начале 2016 года в итальянской прессе заговорили о разочаровании Джовани Кастильони в сложившемся союзе и намерениях выкупить акции у Mercedes-AMG. Немцы, разумеется, и сами были готовы избавиться от непрофильного (читай: обременительного) актива с долгами свыше 40 миллионов евро. Однако, с учётом имевшейся в кредитном договоре с BPM оговорки, позволяющей банку требовать преждевременного погашения задолженности, если участие Mercedes-AMG в уставном капитале MV Agusta упадёт ниже 20%, ситуация становилась крайне щекотливой. С учётом того, что долги продолжали расти, поставщики стали массово отказываться отгружать запчасти. Поэтому MV Agusta пришлось прибегать к специальным судебным процедурам, чтобы избежать, казалось бы, неминуемого банкротства.

В марте 2016 года суд муниципалитета Варезе в отношении компании MV Agusta Motor S.p.A. утвердил защитный акт concordato di continuità (итал. — соглашение о последовательности), в соответствии с которым на период поиска нового инвестора вводился мораторий на удовлетворение требований кредиторов (иначе говоря, введено процедура управляемого банкротства). По первоначальному плану MV Agusta обязана была сократить производство с 9000 мотоциклов в год до 6000-7000, траты на конструкторские работы — с 15 миллионов евро до 7 миллионов, а расходы на гоночное подразделение Reparto Corse — с 4 миллионов евро до 600 тысяч. Кроме того, фабрике предстояло уволить не менее 200 работников.

Впрочем, окончательный план реструктуризации задолженности был представлен суду через полтора года, а в декабре 2017 года он  был одобрен. Так на фабрику пришёл новый инвестор.

2017: Приход Black Ocean Group 

В ноябре 2016 года Джованни Кастильони и англо-российский фонд COMSAR Invest (входит в группу компаний ), управляемый семьей Сардаровых, договариваются о заключении инвестиционного соглашения. Предложенный ими план реструктуризации задолженности MV Agusta Motor S.p.A. суд утверждает в марте 2017 года и вместе с этим продлевает действие защитного акта. В середине 2017 года новые партнёры окончательно оформляют деловые отношения, в соответствии с которыми 51% акций MV Agusta Holding (именно ему принадлежит MV Agusta Motor S.p.A.) остаётся у Джованни Кастильони, а 49% переходят к Black Ocean Group.

Сделку по выкупу 25% акций MV Agusta Motor S.p.A. у Mercedes-AMG стороны закрыли финальным переводом в ноябре 2017 года.

На миланской выставке EICMA 2018 года MV Agusta объявила о запуске в серию семейства новых моделей на базе 1000-кубовых рядных «четвёрок», созданных главным конструктором марки Брайаном Гилленом и дизайнером Эдрианом Мортоном. Первым представлен , чьи 208 л.с. (или 212 л.с. после установки прямоточной выпускной системы) и 115 Н·м позволили добиться максимальных 312 км/ч, что гарантировало ему на тот момент звание самого мощного и быстрого мотоцикла без обтекателя в мире. Кроме того, посетители мотосалона EICMA признали  самым красивым мотоциклом шоу: за него проголосовали 35%, тогда как за ближайшего соперника Ducati Hypermotard SP — 19%, а за занявшую третью строчку Aprilia RSV4 1100 Factory — 9%.

Там же MV Agusta продемонстрировала ещё несколько новинок. Первая — ретроспортбайк , на платформе 148-сильного  , чей дизайн — цитирование внешности итальянских спорткаров шестидесятых годов и формул семидесятых. Вторая — «спортлитр» : его выпуском компания завершила историю модели F4 и выразила дань уважения Клаудио Кастильони. Тираж каждой из них — 300 и 100 единиц соответственно.

В конце 2018 года итальянская фабрика MV Agusta завершила процедуру увеличения уставного капитала на 40 миллионов евро. В этом же году председателем правления MV Agusta был назначен Тимур Сардаров.

В октябре 2019 года компания анонсировала обновленный пятилетний бизнес-план, предусматривающий рост производства до 25 000 единиц техники в год. Заместителем генерального директора назначен инженер и менеджер Массимо Борди, а на пост финансового директора — Паоло Беттин. Бывший президент компании Джованни Кастильони оставлен в компании на правах консультанта.

По мнению первых лиц MV Agusta рост производства должна обеспечить среднекубатурная техника, созданная совместно с китайской компанией Loncin Motor Co. Ltd, соглашение с которой было подписано в июле 2019 года.

MV Agusta в мотогонках 
Основные статьи:  и 

С 1953 года MV Agusta стала выступать в классах 125, 350 и 500 см³. В середине 1950-х годов ввели дисциплину 175-кубовых мотоциклов. 

Во второй половине 1950-х годов продажи мотоциклов стали падать, поэтому, чтобы сократить затраты, после сезона 1957 года итальянские производители мотоциклов Gilera, Moto Guzzi и Mondial приняли совместное решение уйти из мотогонок. Поначалу Доменико Агуста согласился сделать то же самое, но потом передумал. Трижды подряд — в 1958, 1959 и 1960 годах — пилоты мотоциклов MV Agusta выигрывали чемпионаты во всех классах «одиночек»: 125, 250, 350 и 500 см³. После этого Доменико Агуста решил сосредоточить усилия в двух старших классах. В классе 350-кубовых мотоциклов победа MV Agusta досталась в 1961 году, а затем — подряд с 1968 по 1973 год. Титулы в «пятисотках» команда не уступала до самого 1974 года. За команду MV Agusta выступали лучшие гонщики — Карло Уббиали, Джон Сертис, Майк Хейлвуд, Джакомо Агостини, Фил Рид. Красный цвет гоночных машин стала отличительной чертой Grand Prix Racing в 1960-х и начале 1970-х.

В 1971 году граф Доменико Агуста умер. Новое руководство ограничило финансирование гонок. Это сказалось на спортивных результатах и на рыночных позициях. Команда MV Agusta выиграла последний Гран-при в 1976 году, а после 1980 года прекратила участие в Гран-при. Вскоре после этого было прекращено производство мотоциклов (некоторое время под этой маркой выпускал мотоциклы Артуро Магни).

Мотоциклы MV Agusta за период с 1948 по 1976 год выиграли 270 гонок MotoGP, 38 личных чемпионских титулов и 37 кубков конструкторов. Во многом благодаря таким гонщикам, как Джакомо Агостини, Майк Хейлвуд, Фил Рид, Карло Уббиали, Гари Хокинг и Джон Сёртис.

1972: Появление антикрыльев 

С 2010-х годов вся мотоотрасль словно помешалась на аэродинамических элементах, увеличивающих прижимную силу. Оно и понятно: скорости растут вслед за мощностью, а значит, любые способы увеличения контроля хороши. Но желание приручить воздух появилось не вчера. И даже не два дня назад. Первый опыт MV Agusta в этой области датируется аж 1972 годом, когда только-только присоединившегося к итальянской марке британца Фила Рида привлекли к тестированию прежде невиданного 500-кубового гран-прийного мотоцикла. Отличительными чертами гоночного прототипа стали рядная «четвёрка» с вращающимся в противофазе с движением коленвалом, а также обтекатель с приделанными к нему двумя спойлерами (именно этот экземпляр дожил до наших дней). Однако результаты испытаний тогда не слишком впечатлили итальянцев, так что дебюта антикрыльев в гонках пришлось ждать ещё пару лет. На бельгийском этапе 1974 года, который проходил на сверхбыстром «кольце» Спа-Франкоршам, «окрылённые» мотоциклы вывели на старт сразу оба заводских гонщика — Фил Рид и Джанфранко Бонера. Но то ли их напрягло падение максимальной скорости, то ли ещё что-то, да только и в этот раз они признали конструкцию малоэффективной, отчего про антикрылья в MV Agusta вновь позабыли. До 2018 года, когда на миланском мотосалоне EICMA представили серийный 208-сильный нейкед  с парой аэродинамических элементов по бокам от радиатора системы охлаждения, которые на скорости 300 км/ч обеспечивают 15 кг прижимной силы.

1976: Гоночный «оппозит» 

К середине семидесятых в «королевском» классе Гран-при стало очевидно, что рядным четырёхтактным «четвёркам» MV Agusta, несмотря на заработанные 18 мировых титулов, тягаться с японскими «двухтактниками», увы, больше не по зубам. В 1975 году двукратный чемпион Фил Рид сумел выиграть лишь две гонки в бельгийском Спа-Франкоршам и чешском Брно. В 1976 году Джакомо Агостини добился и того меньше — единственного золотого подиума в Западной Германии. Поэтому шеф-инженер «Агусты» Джузеппе Боки, успевший в своё время поработать на Lamborghini и Ferrari, предложил решить вопрос радикально — и разработал абсолютно новую оппозитную «четвёрку» жидкостного охлаждения с продольным размещением в раме.

Новый мотор конструктивно напоминал одну из его прежних работ — 12-цилиндровый «оппозит» для «первой формулы» Tecno PA123 образца 1972 года. Четырёхцилиндровый «боксер» MV Agusta получил двухвальные четырёхклапанные головки, горизонтальные карбюраторы Dell’Orto, электронное зажигание и цепной привод на заднее колесо. Шестиступенчатая коробка располагалась под цилиндрами, а передача момента от двигателя производилась «гитарой» шестерён.

Из первых опытных образцов удалось выжать приблизительно 100 л.с. Этого, конечно же, было ещё недостаточно, чтобы конкурировать на равных с более лёгкими и манёвренными двухтактными машинами. Но до прямых схваток дело так и не дошло: в конце 1976 года семья Агуста решила закрыть мотоциклетную программу, причём как гоночную, так и производственную.

Впрочем, двум 500-кубовым «оппозитам» всё-таки повезло. В середине 1980-х годов их приобрёл фанат ретро-гонок, коллекционер и основатель Team Obsolete Роберт Яннуччи, который с тех пор пытается восстановить уникальные агрегаты до рабочего состояния. Пока не слишком успешно.

Возвращение в кольцевой мотоспорт 
В отсутствии заводской команды, частные команды использовали для гонок модель F4 750 с 2003 года. В мае 2007 года компания подтвердила своё намерение вернуться в гонки в 2008 году — в . Предполагалось создать команду на основе базирующейся в Великобритании команды Team Foggy Racing , однако Фогарти позже отказался от этого проекта из-за нехватки субсидирования. Гоночная программа MV Agusta стартовала в 2008 году — Лука Скасса выиграл Italian Superbike Championship на мотоцикле MV Agusta.

Модельный ряд

1945-1980-е годы

1997-2020-е годы

Гоночные модели 
 98/125 Two Stroke 1946—1949
 125 Twin-Cam 1950—1960
 500 cc Shaft Drive Four
 MV Agusta 125 Sohc 1953—1956
 175 Twin-Cam 1955—1958
 250 Single 1955—1959
 350 Twin 1957
 250 Twin 1959—1966
 500 cc Six Cylinder 1957—1958
 125 Disc Valve 1965
 350 cc Three Cylinder 1965—1973
 MV Agusta 500 Three 1966—1974
 350 cc Six Cylinder 1969
 350 cc Four Cylinder 1971—1976
 500 cc Four Cylinder 1973—1976

Модельный ряд 1998—н.в. 
Limited Editions
 F4 Frecce Tricolor
 F4CC — Claudio Castiglioni
 F4 Tamburini
 F4 Senna
 F4 1000 Senna 
 F4 1000 Veltro
 F4 SPR
 F4 AGO 
 F4 Mamba 
 F4 Corse 
 F3 800 AMG GT 
 Brutale ORO
 Brutale America 
 Brutale Gladio 
 Brutale Corse
 Brutale Italia
 Brutale Starfighter

См. также 
 Agusta

Примечания 

Производители мотоциклов
Торговые марки Италии